Эскуде́ро ( — оруженосец) — испанская фамилия. Известные носители:
 Эскудеро, Адриан (1927—2011) — испанский футболист.
 Эскудеро, Дамиан (род. 1987) — аргентинский футболист.
 Эскюдеро, Лени (1932—2015) — французский певец испанского происхождения.
 Эскудеро, Серхио Ариэль (род. 1988) — японский футболист испанского происхождения.
 Эскудеро, Серхио (род. 1989) — испанский футболист.
 Эскудеро, Стэнли (род. 1942) — американский дипломат.
 Эскудеро, Эухения (1914—2011) — мексиканская фехтовальщица.
 Эскудеро, Эфраин (род. 1986) — мексиканский боец ММА.